Slovo obor má několik významů:

 vědní obor
 vysokoškolský studijní obor – konkrétní zaměření studia, které je na žádost školy akreditováno Ministerstvem školství, viz Vzdělávání v Česku
 obor vzdělávání – určuje směr a úroveň vzdělání pro určité studijní zaměření, používá na úředních listinách, ve statistice atp.

Matematika 
 definiční obor – množina všech hodnot, pro něž je funkce definována
 obor hodnot – množina všech hodnot kterých nabývá funkce na svém definičním oboru
 obor integrity – komutativní okruh (algebra), neobsahující dělitele nuly

Externí odkazy